Sprint kobiet został rozegrany 17 lutego w Whistler Olympic Park. Mistrzynią olimpijską z poprzednich igrzysk i obrończynią tytułu była Kanadyjka Chandra Crawford.

Wyniki

Kwalifikacje

Ćwierćfinały 

 Ćwierćfinał 1

 Ćwierćfinał 2

 Ćwierćfinał 3

 Ćwierćfinał 4

 Ćwierćfinał 5

Półfinały 
 Półfinał 1

 Półfinał 2

Finał 

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010